Bitwa pod Mons (1678), zw. też Bitwą pod Saint-Denis
 Bitwa pod Mons (1914)